Шакур — фамилия. Известные носители:
 Шакур, Ассата (имя при рождении Джоанн Дебора Байрон; род. 1947) — американская политическая и общественная деятельница и разыскиваемая осуждённая преступница.
 Шакур, Афени (урождённая Элис Фэй Уильямс; 1947—2016) — американский активист, филантроп, политический деятель и член партии Черных Пантер.
 Шакур, Моприм — американский рэпер.
 Шакур, Тупак Амару (при рождении Лесэйн Пэриш Крукс; 1971—1996) — американский рэпер, киноактер и общественный деятель.

Арабские имена